

Chimica 
 S42 – una delle Frasi S delle etichette di pericolo delle sostanze chimiche

Trasporti 
  – linea Ringbahn (ferrovia circolare) in senso antiorario della S-Bahn di Berlino (Germania)